L'Université catholique de Louvain (en latin Universitas catholica lovaniensis, en néerlandais Katholieke Universiteit Leuven) est une université fondée en 1834 à Malines par les évêques de Belgique, et scindée depuis 1968 (affaire de Louvain) en deux établissements séparés par la frontière linguistique :

L'UCLouvain (Université catholique de Louvain, UCL avant 2018), université francophone multi-site qui a des sièges notamment à Louvain-la-Neuve (province du Brabant wallon), à Mons et Tournai (province du Hainaut), et à Woluwe-Saint-Lambert et Saint-Gilles (région de Bruxelles-Capitale) en Belgique ;

La  (KU Leuven), université néerlandophone, dont le siège se trouve à Louvain (province du Brabant flamand) en Belgique.

Voir aussi
 Ancienne université de Louvain

 
.